Sörnäinen – quartiere di Helsinki
 Sörnäinen – stazione della metropolitana di Helsinki